Двор:
 Двор — пространство земли, принадлежащее к дому, к жилым и хозяйственным помещениям.
 Двор — крестьянская семья.
 Двор, двор вельможи — приближённые, сопровождающие, близкие, окружающие, составляющие свиту высокопоставленной особы (см. Придворные чины)  на Руси:
 Дворовые люди (придворные)
 Дворовые люди (крепостные)

Топонимы 
 Двор — община в Сисацко-Мославинской жупании Хорватии.
 Двор — село в общине Високо, Босния и Герцеговина.
 Двор — село в общине Шентвид, Словения.
 Двор — село в общине Шмарье-при-Елшах, Словения.

См. также 
 Дворяне